Die Saison 1982/83 war die 8. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga.

Titelverteidiger SK Hietzing Wien spielte erneut im Spitzenfeld mit, musste aber letztlich dem Lokalrivalen SK Austria Wien mit einem Punkt Abstand den Vortritt lassen.

Im Vorjahr war der 1. SSK Mozart aufgestiegen, der den Klassenerhalt erreichte. An seiner Stelle musste die SG Amstetten/Ybbs absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga im Schach 1982/83.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Kreuztabelle

Qualifikation zur Staatsliga 1983/84 

Die Qualifikation war zweistufig geregelt. Während die Meister der Ostliga und der Westliga direkt für das Qualifikationsturnier spielberechtigt waren, mussten die Meister der Landesligen Kärnten, Wien und Steiermark zunächst in einer Vorqualifikation den dritten Teilnehmer des Qualifikationsturniers ermitteln.

Vorqualifikation 

Die Vorqualifikation fand vom 11. bis 12. Juni in Wien statt. Teilnehmer waren der ATSV Wolfsberg (Sieger der Landesliga Kärnten), der SK Währing (Sieger der Wiener Landesliga) und der SC Graz als Sieger der Landesliga Steiermark. Da der SK Währing gegen beide Konkurrenten 2:2 spielten, erspielte sich der ATSV Wolfsberg durch seinen Sieg gegen den SC Graz die Startberechtigung für das Qualifikationsturnier.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier 

Das Qualifikationsturnier fand vom 25. bis 26. Juni in Salzburg statt. Teilnehmer waren der SC Inter Salzburg als Sieger der Westliga, die SG Stein/Steyr als Sieger der Ostliga sowie der ATSV Wolfsberg als Sieger des Qualifikationsturniers der Landesverbände Kärnten, Wien und Steiermark. Da die SG Stein/Steyr gegen beide Rivalen 2:2 spielte, entschied der Wettkampf zwischen dem SC Inter Salzburg und dem ATSV Wolfsberg zugunsten der Salzburger über den Aufstieg in die Staatsliga.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Endstand in Schachsport 28/1, S. 2 (PDF; 708 kB)
 Ergebnis der Vorqualifikation in Schachsport 36/1, S. 10 (PDF; 750 kB)
 Ergebnis des Qualifikationsturniers in Schachsport 37/1, S. 6 (PDF; 587 kB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1982
Schachveranstaltung 1983
Sportsaison 1982/83